Marco Riccioni (1997) – rugbista a 15 italiano
 Simone Riccioni (1988) – attore, scrittore, sceneggiatore e produttore italiano
 Siro Riccioni (1920-1956) – militare italiano